SEMG2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 582 амінокислот, а молекулярна маса — 65 444.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки